Gina steht für:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Gina (Vorname)
 Künstlername der österreichischen Schlagersängerin Claudia Giner (* 1985)

Gina ist der Familienname folgender Personen:
 Trusty Gina, Politikerin aus Eswatini

GINA steht als Abkürzung für:
 , siehe GINA
 Normenausschuss Gießereiwesen im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Siehe auch:
 Jina

Abkürzung